Забурунный — топоним

Населённые пункты 
 Забурунный - хутор в Ольховском районе Волгоградской области
 Забурунный - посёлок при одноимённом железнодорожном разъезде в Ольховском районе Волгоградской области

Транспортная инфраструктура 
 Забурунный - железнодорожный разъезд Приволжской железной дороги